

Carriera

Club
Dopo aver giocato con l'Espanyol, si trasferisce al Real Madrid, con cui conta 3 presenze in massima serie.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Elche: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni